Vidéographie est un mot pouvant désigner :
 Vidéographie, ou screencast, l’enregistrement vidéo d’un écran informatique.
 Vidéographie, une liste structurée d’œuvres vidéo, à la manière d’une bibliographie ou filmographie.
 Vidéographie, la pratique de la vidéo voire de l’art vidéo.